Mark Allen (snookerspeler), een Noord-Iers snookerspeler
Mark Allen (triatleet), een Amerikaanse triatleet